uitvoer (handel)
Lijst van landen naar export
 export (bier), een biertype
 Export 8, een bier van dit type
 Export (Pennsylvania), een plaats in de Verenigde Staten
 export (data), een conversie-functionaliteit van veel computerapplicaties